Ашуб-и-Джа́н Кады́н Эфе́нди (, 1793, Имеретинское царство — 1870, Стамбул, Османская империя) — жена османского султана Махмуда II, мать двух его дочерей.

Биография 
Ашубиджан Кадын Эфенди родилась в 1793 году. В 1808 году стала женой Махмуда II. От него Ашубиджан родила двоих дочерей: Айше Султан (1809—1810) и Салиху Султан (1811—1843).

Ашубиджан умерла 1870 года в небольшом дворце в Бешикташе. Похоронена в мавзолее Махмуда II.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

 

Супруги османских султанов
Похороненные в мавзолее Махмуда II